Gettelfinger ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Andrew Gettelfinger (* 1935), US-amerikanischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Evansville
 Ronald Anthony Gettelfinger (* 1944), US-amerikanischer Gewerkschafter, Präsident der nordamerikanischen Gewerkschaft United Auto Workers